OFN steht für:
 Bahnhof Ōfuna, Tokio
 CH OFN, die Ortschaft Opfikon, Schweiz (UN/LOCODE)
 Octafluornaphthalin, chemische Verbindung
 Ortsfester Netzabschlusspunkt, siehe Mobiler Festnetzersatz #Ortsfester Netzabschlusspunkt

ÖFN steht für:
 Östra Finlands Nation, eine Studentnation in Helsinki

Abkürzung